Еле́на Ивано́ва:
 
 Иванова, Елена Владимировна (более известна как Свиридова; род. 1988) — российская легкоатлетка.
 
 Иванова, Елена Павловна (род. 1986) — российская футболистка.
 Иванова, Елена Семёновна (1922—?) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.